Friðjónsson ist ein isländischer Name.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Friðjón. Die weibliche Entsprechung ist Friðjónsdóttir (Tochter des Friðjón).

Namensträger 
 Erlingur Friðjónsson (1877–1962), isländischer Politiker
 Guðmundur Friðjónsson (1869–1944), isländischer Schriftsteller
 Hólmbert Friðjónsson (* 1993), isländischer Fußballspieler
 Samúel Friðjónsson (* 1996), isländischer Fußballspieler
 Sigurjón Friðjónsson (1867–1950), isländischer Schriftsteller

Patronym
Isländischer Personenname